Guilherme da Silveira é um sub-bairro de Bangu, cidade do Rio de Janeiro, Brasil.

Está localizado entre os bairros de Padre Miguel e Bangu, constituindo as cercanias do Estádio Proletário Guilherme da Silveira, vulgo Moça Bonita, pertencente ao clube de futebol Bangu AC. 

Seu nome é uma homenagem ao ex-diretor da Companhia Progresso Industrial do Brasil, mais conhecida como Fábrica de Tecidos Bangu, desde 2005 transferida à cidade de Petrópolis. Graças ao estádio e à estação de trem, a localidade onde ambos se situam, entre as ruas Istambul, Figueiredo Camargo e Antenor de Carvalho, ficou conhecida como Guilherme da Silveira, ou Moça Bonita.

Ver também
 Estação Guilherme da Silveira - estação ferroviária da SuperVia.

Sub-bairros de Bangu